Семей:

Топонимы
 Семей (бывший Семипала́тинск) — город, административный центр Абайской области.
 Семей — аэропорт в городе Семей.

Имя
 Семей, сын Геры — библейский персонаж из рода Саулова; человек, встретивший бежавшего из Иерусалима Давида и его свиту проклятиями ().
 Семей (Библия) — семь других персонажей.

Прочее
 «Семей» — название казахстанского футбольного клуба «Спартак» из города Семей в 2004—2007 годах.

См. также 
 Семей-2
 Семей-орманы — государственный лесной природный резерват в Абайской области.

Примечания